Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1999.

És la temporada núm. 50 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de setze (16) curses.

S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1999

Classificació del mundial de pilots del 1999 

(Clau de colors)

Competicions esportives del 1999
Temporades de Fórmula 1